Ауди — многозначный термин. Возможные значения:
 Audi — германское автомобилестроительное предприятие и торговая марка выпускаемых им автомобилей.
  — ливанский банк.
 Audi — песня американского рэпера Smokepurpp.

Фамилия 
  — американский художник и поэт.
  — франко-ливанский философ, сын Раймона Ауди.
  — франко-ливанский театральный деятель, художественный руководитель Нидерландской национальной оперы, сын Раймона Ауди.
 Ауди, Раймон (1932—2022) — ливанский банкир и государственный деятель, сооснователь банка «Ауди».
  — американский математик, один из разработчиков гомотопической теории типов.